A Gerecse 50 középtávú, 50 kilométeres gyalogos teljesítménytúra a Gerecsében. Tatabányáról indul és oda is érkezik vissza. Hagyományosan évente április harmadik szombatján kerül megrendezésre. Alapítója Horváth Zoltán, főszervezője 2018 óta a Magyar Természetjáró Szövetség. Magyarország egyik legnépszerűbb túrája, évek óta a legnagyobb létszámú teljesítménytúra Magyarországon.

Története 
A Gerecse hegységben nagy kiterjedésű zavartalan erdőségeket, megannyi természeti és kulturális látnivalót találunk. Számos növény és állatritkaság, gyönyörű fekvésű falvak és az évszázadok óta a magyarsággal harmóniában együtt élő szlovák és német nemzetiségek pezsgő kulturális élete jellemzi a területet. A Gerecse megismerésére, felfedezésére illetve egy kellemes tavaszi teljesítménypróbára remek lehetőségként kínálkozik a már 41 éve rendszeresen megrendezésre kerülő Gerecse teljesítménytúra. Eddig 72 ezer ember túrázta végig a teljes, 50 kilométeres távját és több mint 115 000 ember indult el a teljesítménytúra valamelyik távján.

Statisztika 
1982 óta kerül évente megrendezésre a Gerecse 50 teljesítménytúra. 2008 óta 20 és 10 km-es, 2014 óta 30 km-es rövidített távokon is lehet indulni. 2022-ben a 40. születésnapi rendezés apropóján egyedi alkalommal, 40 km-es táv is megrendezésre került.

Útvonala 
Az 50 km-es táv útvonala: Tatabánya, Megyeháza tér – János-forrás – Baji vadászház – Tardos – Pusztamarót – Héreg – Bányahegy – Koldusszállás – Kisréti vadászház – Autópálya-híd – Turul – Tatabánya, Megyeháza tér.
A 30 km-es táv útvonala: Tatabánya, Megyeháza tér – János forrás – Pusztatemplom – Vértestolna – Kisréti vadászház – Turul – Tatabánya, Megyeháza tér.
A 20 km-es táv útvonala: Tatabánya, Megyeháza tér – János forrás – Vaskapu – Vértestolna – Turul – Tatabánya, Megyeháza tér.
A 10 km-es táv útvonala: Tatabánya, Megyehéáza tér – János forrás – Vaskapu – Halyagos – Turul – Tatabánya, Megyeháza tér

Jegyzetek

Források 
A Gerecse 50 hivatalos honlapja

Teljesítménytúrák
Gerecse